Lucas é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Lucas (Iowa)
Condado de Lucas (Ohio)

Desambiguações de topônimos